Vigan, città delle Filippine
 Le Vigan (Gard),  comune francese situato nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Le Vigan (Lot),  comune francese situato nel dipartimento del Lot nella regione del Midi-Pirenei